Драгойло Йованович Дудич (; 9 декабря 1887, Клинци — 29 ноября 1941, Мачкат) — сербский писатель и военнослужащий, участник обеих Балканских и обеих мировых войн. Народный герой Югославии, отец Милоша Дудича, также Народного героя Югославии.

Биография

Ранние годы 
Родился 9 декабря 1887 в деревне Клинци близ Валево в семье Йована и Вишни Дудичей Родом из богатой патриархальной общины, в которой считали, что обучение и получение образования возможно только для горожан. Сам научился читать и писать, став самым грамотным крестьянином в своей деревне и одним из самых грамотных жителей Сербии. Обучался в медицинском университете в Англии, он выучил английский язык.

В 1909 году Драгойло был призван в сербскую армию, служа военным врачом. Дослужился до звания сержанта, участвовал в обеих балканских войнах. В Первой мировой войне участвовал в боях против австро-венгерских войск, после отступления сербской армии через Албанию в 1915 году был эвакуирован на Солунский фронт. За время войны познакомился с левыми политическими деятелями и проникся их идеями. После завершения войны в 1919 году вступил в Социалистическую рабочю партию Югославии (коммунистов).

Межвоенное время 
В своей деревне Драгойло сформировал партийную организацию в 1920 году, несколько раз был кандидатом в народные депутаты в 1923 и 1925 годах. Был членом Валевского городского комитета КПЮ и членом Сербского регионального комитета с 1940 года. В межвоенные годы издавал газеты и журналы коммунистической партии: «Политика», «Радничке новине», «Рад», «Народна правда». Также издал сборник рассказов и стихотворений сельских писателей «За плугом».

Партизанская война 
После начала войны с Германией Дудич-старший организовал антифашистское движение против немецких оккупантов. В июле 1941 года сформировал Колубарскую партизанскую роту, позднее возглавил Валевский партизанский отряд. В ноябре 1941 года возглавил Главный народно-освободительный совет Сербии. Погиб в бою с немцами 29 ноября 1941 в битве при Мачкате.

Семья 
В Народно-освободительной войне участвовала вся семья Драгойлы. Сын, Милош, дослужился до звания полковника в югославской армии, был смертельно ранен в Приепольской битве, посмертно награждён званием Народного героя Югославии. Жена Стевка и дочь Зорка были узницами в концлагере Банице, ещё одна дочь была узницей Освенцима.

Память

Государственные мероприятия 
Указом Президиума Народной скупщины Федеративной Народной Республики Югославии от 14 декабря 1949 Драгойло Дудич был посмертно награждён званием Народного героя Югославии. В Сербии в 1987 и 1988 годах прошли мероприятия по случаю 100-летия со дня его рождения. По случаю этого юбилея 25 февраля 1988 в Валево прошла научно-исследовательская конференция.

Дневник 
В 1945 году был издан «Дневник» Драгойло Дудича, в котором автор подробно описывал свои впечатления о первых месяцах Народно-освободительной войны. Записи в дневнике велись с 1 сентября по 5 ноября 1941 года.

12 сентября. Днём прибыл курьер из Колубарской роты. В сообщении говорилось, что был захвачен автомобиль Министерства внутренних дел вместе с помощником командира жандармерии, ещё одним человеком и шофёром-жандармом. В материалах обнаружено несколько поддельных удостоверений и приказов Министерства внутренних дел по поводу организации задержаний коммунистов. Из этого, очевидно, следует, что и Дража Михайлович, командир равногорских четников, в связи с этими операциями перешёл на сторону властей. Теперь всем была понятна цель этого жонглёра, который притворялся нашим союзником в народной войне.

После того, как начался вооружённый конфликт между чётниками и партизанами Дудич писал в дневнике следующее:

Несколько дней тому назад произошла битва против пятисот четников из отрядов Драже Михайловича. Они были разбиты, около 140 попало в плен. Наши войска разбили их в Пожеже, в той битве наши партизаны понесли огромные потери. Погинул командир батальона друг Капелан, два командира рот и множество рядовых партизан […]

Дело в том, что вместо борьбы против фашистских бандитов мы ведём братоубийственную войну; вместо того, чтобы проливать неприятельскую кровь, мы проливаем только свою. Вместо того, чтобы перехватывать и захватывать вражеские грузовики, люди Драже Михайловича захватывают наши грузовики и забирают всё то, что сербский народ жертвовал во имя национальной борьбы; вместо того, чтобы сражаться и убивать немцев, они готовят засады против наших людей и вероломно их убивают.

Иво Андрич писал о дневнике Драгойлы Дудича: «Это одна из тех записей, в которых не играют никакой роли ни амбиции, ни литературные планы; в них вместо этого есть огромная литературная и документальная ценность, и они, как ни странно, имеют непосредственное отношение к лучшим литературным произведениям».
 Владимир Дедиер заявлял: «Это правда об истории из низов, это история, цель которой не показать, как должно всё было произойти, а как всё на самом деле произошло».

С 2011 года существует фонд имени Драгойло Дудича, который проводит ежегодный конкурс публицистов на тему освободительных войн сербского народа.

Памятник Драгойло Дудичу установлен в парке Виды Йоцич в Валеве.

Примечания

Литература 
 Народни хероји Југославије. — Београд: Младост, 1975.
 Пековић С. Биографија // Дудић Д. Дневник 1941. — Београд: Нолит, 1988.

Медики по алфавиту
Военные врачи
Медики Югославии
Медики XX века
Участники Первой Балканской войны
Участники Второй Балканской войны
Участники Первой мировой войны (Сербия)
Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Писатели Югославии
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии
Коммунисты Сербии